El Ramal C12 pertenece al Ferrocarril General Belgrano, Argentina.

Ubicación 
Se halla en las provincias de Salta, Santiago del Estero y Chaco.

Características 
Es un ramal de la red de vía estrecha del Ferrocarril General Belgrano, cuya extensión es de 497 km entre las cabeceras Metán y Avia Terai. Corre paralelamente a la Ruta Nacional 16.

Sus vías se usan para trenes de carga para la empresa estatal Trenes Argentinos Cargas. No presta servicios de pasajeros desde la década de 1970, a excepción de la Estación Avia Terai que es estación intermedia del servicio que presta Trenes Argentinos Operaciones.

En la actualidad, la empresa Trenes Argentinos Infraestructura se encuentra realizando obras de reconstrucción total y parcial del Ramal C12.

Véase también 
 Ferrocarril General Belgrano
 Red ferroviaria argentina

Referencias 

C12
Ferrocarril en la provincia de Salta
Ferrocarril en la Provincia de Santiago del Estero
Ferrocarril en la provincia de Chaco
Departamento Almirante Brown
Departamento de Metán
Departamento de Anta
Departamento Alberdi
Departamento Copo